Mostki ist der Name mehrerer Ortschaften in

Polen
 in der Woiwodschaft Großpolen im Powiat Kolskim in der Gemeinde Babiak
 in der Woiwodschaft Großpolen im Powiat Ostrzeszowskim in der Gemeinde Kobyla Góra
 in der Woiwodschaft Heiligkreuz im Powiat Skarżyskim in der Gemeinde Suchedniów
 in der Woiwodschaft Heiligkreuz im Powiat Staszowskim in der Gemeinde Staszów
 in der Woiwodschaft Karpatenvorland im Powiat Niżańskim in der Gemeinde Jarocin
 in der Woiwodschaft Kleinpolen im Powiat Nowosądeckim, Gemeinde Stary Sącz
 in der Woiwodschaft Kujawien-Pommern im Powiat Włocławskim, Gemeinde Włocławek
 in der Woiwodschaft Lebus im Powiat Świebodziński, Gemeinde Lubrza, siehe Mostki (Świebodzin)
 in der Woiwodschaft Łódź im Powiat Zduńskowolskim, Gemeinde Zduńska Wola
 in der Woiwodschaft Masowien im Powiat Zwoleńskim, Gemeinde Zwoleń
 in der Woiwodschaft Oppeln im Powiat Oleskim in der Gemeinde Rudniki

Belarus (Weißrussland)
 Mostki (Weißrussland), Ortschaft im Rajon Drahitschyn, Woblast Brest